Подборовье или Подборовье-1 — деревня в Торошинской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 4 км к югу от деревни Торошино и в 14 км к северо-востоку от Пскова на автотрассе Санкт-Петербург — Псков — Киев .

История 
Юго-восточная часть населённого пункта — бывшая деревня Зван, северо-западная часть — бывшая деревня Поляково, юго-западная часть — бывшая деревня Яхново. Все они слились с д. Подборовье-1 13 февраля 1978 года.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района